Шварцшильд (, буквальный перевод — «чёрный щит») — еврейская фамилия, известные носители:
 Шварцшильд, Карл (1873—1916) — немецкий астроном и физик, педагог.
 Шварцшильд, Леопольд (1891—1950) — немецкий публицист еврейского происхождения, социолог и издатель, журналист.
 Шварцшильд, Мартин (1912—1997) — американский астрофизик, преподаватель.

Другое 
 Шварцшильд — большой лунный ударный кратер в северной области обратной стороны Луны.

Примечания